Мухаммад Абдул Раззак (, 1921, Лайяллпур, Британская Индия) — пакистанский хоккеист (хоккей на траве), защитник.

Биография 
Абдул Раззак родился в 1921 году в индийском городе Лайяллпур (сейчас пакистанский город Фейсалабад).

Играл в хоккей на траве за «Арьянс» из Лахора.

В 1948 году вошёл в состав сборной Пакистана по хоккею на траве на Олимпийских играх в Лондоне, занявшей 4-е место. Играл на позиции защитника, провёл 6 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Нидерландов. Эти матчи были для него единственными в составе сборной страны.

Примечания 

Хоккеисты на траве Пакистана
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1948 года